Synagoga Lejzera Bursztynowicza w Łodzi (przy ulicy Pieprzowej 14)
 Synagoga Lejzera Bursztynowicza w Łodzi (przy ulicy Pieprzowej 16)